el-Said ist der Familienname folgender Personen:
 Abdallah el-Said (* 1985), ägyptischer Fußballspieler
 Ibrahim Aly el-Said (* 1979), ägyptischer Fußballschiedsrichter
 Shawky el-Said (* 1987), ägyptischer Fußballspieler
 Tarek el-Said (* 1978), ägyptischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Said